Pierre de Bourbon ist der Name folgender Personen:
* Pierre I. de Bourbon (1311–1356), Herzog von Bourbon
 Pierre II. de Bourbon (1438–1503), Herzog von Bourbon